Імпера́тор Хуе́й ( або ) — скорочена форма посмертного імені та титулу імператорів Китаю. Інші назви — Хуей-ді, Хуейді.

Китай 
 Імператор Хуей — другий імператор династії Хань (195 — 188 до н. е.).
 Сима Чжун (259–307) — 2-й імператор династії Цзінь.
 Чжу Юньвень (1377–1402) — титул 2-го імператора династії Мін, наданий йому у 1736 році.

Хуей